Gash peut faire référence à :

Pseudonyme 

 Jonathan Gash, nom de plume de John Grant (1933-), écrivain britannique, auteur de roman policier.

Toponyme 

 Gash-Barka, région administrative de l'Érythrée ;
 Gash supérieur ou Laelay Gash, district de la région du Gash-Barka en Érythrée.